

Patronyme 

 Augustin Frigon (1888-1952), ingénieur canadien-français, ancien directeur et principal de l'École Polytechnique de Montréal;
Gaétan Frigon (1940-), homme d'affaires québécois, ancien PDG de la Société des alcools du Québec ;
 Joseph-Auguste Frigon (1870-1944), homme politique québécois ;
 Martin Frigon (1974-), réalisateur,  documentariste, scénariste, auteur et recherchiste québécois.